|-
| 30901 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 30902 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30903 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30904 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30905 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30906 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30907 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30908 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30909 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30910 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30911 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30912 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30913 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30914 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30915 ||  || 15 aprilie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30916 ||  || 14 aprilie 1993 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 30917 Moehorgan ||  || 19 aprilie 1993 ||  || J. Tonry
|-
| 30918 - ||  || 27 mai 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 30919 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30920 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30921 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30922 - ||  || 19 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30923 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 30924 - ||  || 15 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 30925 - ||  || 15 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30926 ||  || 14 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30927 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30928 Jefferson ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30929 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30930 || 1993 UF || 20 octombrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 30931 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30932 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30933 Grillparzer ||  || 17 octombrie 1993 ||  || F. Börngen
|-
| 30934 Bakerhansen || 1993 WH || 16 noiembrie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 30935 Davasobel ||  || 8 ianuarie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 30936 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30937 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30938 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30939 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30940 - ||  || 14 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30941 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30943 - ||  || 12 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 30944 - ||  || 8 aprilie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30945 - ||  || 14 aprilie 1994 ||  || , 
|-
| 30946 - || 1994 HB || 19 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30947 - || 1994 JW || 4 mai 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30948 - || 1994 PU || 14 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30949 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30950 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30951 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30952 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30953 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30954 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30955 Weiser ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30956 - || 1994 QP || 27 august 1994 || Siding Spring || 
|-
| 30957 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30958 - ||  || 7 octombrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30959 - ||  || 8 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30960 ||  || 26 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 30961 - ||  || 4 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30962 - ||  || 11 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 30963 Mount Banzan ||  || 29 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 30964 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30965 || 1994 XW || 2 decembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 30966 - ||  || 2 decembrie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 30967 - ||  || 9 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30968 - ||  || 6 ianuarie 1995 ||  || , 
|-
| 30969 ||  || 29 ianuarie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 30970 - ||  || 31 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30971 - || 1995 DJ || 21 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30972 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30973 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30974 - || 1995 EL || 5 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30975 - || 1995 EM || 6 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30976 ||  || 28 martie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 30977 - ||  || 5 mai 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 30978 - ||  || 23 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30979 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30980 - ||  || 31 august 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 30981 - ||  || 25 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 30982 ||  || 21 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 30983 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30984 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30985 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30986 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30987 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30988 - ||  || 23 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30989 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30990 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30991 Minenze ||  || 28 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 30992 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30993 - ||  || 30 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30994 - ||  || 24 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 30995 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 30996 - ||  || 20 octombrie 1995 ||  || T. Urata
|-
| 30997 - ||  || 26 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30998 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30999 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31000 Rockchic || 1995 VV || 11 noiembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-